Piętro, czyli wyższa kondygnacja budynku
 Piętra roślinności w botanice
 Piętro – jednostka chronostratygraficzna

Zobacz też 

 Pietro